

Geografia 
 Simón Planas – comune nello Stato del Lara, Venezuela

Persone 
 Carles Planas – calciatore spagnolo
 Ibrahim Ferrer Planas – musicista di son cubano
 Juan Manén i Planas – violinista e compositore spagnolo
 Leandro Planas – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 argentino
 Luis Planas – politico spagnolo